Bolivias provinser. Bolivias nio departement är indelade i totalt 112 provinser. Provinserna är i sin tur indelade i 339 kommuner (2017).

Referenser